La ópera Issipile, con libreto de Metastasio, puede corresponder a alguno de los siguientes compositores:

Issipile (Anfossi)
Issipile (Bioni)
Issipile (Conti)
Issipile (Errichelli)
Issipile (Galuppi)
Issipile (Gassmann)
Issipile (Hasse)
Issipile (Marinelli)
Issipile (Sandoni)

o bien, a algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo:Óperas tituladas "Issipile".

Óperas en italiano